HDS peut faire référence à : 
 Hachette Distribution Services, une société de distribustion de presse ;
 Hitachi Data Systems, une société du constructeur informatique Hitachi ;
 Hauts-de-Seine, un département français appartenant à la petite couronne de la région Île-de-France ;
 Adobe HDS, un protocole propriétaire de diffusion de vidéos flash ;
 Hébergeur de Données de Santé.